Shipton ist der Familienname folgender Personen:

 Alyn Shipton (* 1953), englischer Jazzautor und Jazzjournalist
 Eric Shipton (1907–1977), britischer Bergsteiger
 Geoff Shipton (* 1941), australischer Schwimmer
 Paul Shipton (* 1963), britisch-amerikanischer Autor
 Susan Shipton (* 1958), kanadische Filmeditorin

Shipton ist der Name folgender Orte:
 Shipton (Shropshire), Ort in England

Siehe auch
 Shipton Ridge, Gebirgskamm in der Antarktis